John Balfour ist der Name folgender Personen:

* John Balfour (Bischof) († 1488), schottischer Geistlicher, Bischof von Brechin
 John Balfour, 3. Lord Balfour of Burleigh († 1688), schottischer Adliger
 John Balfour (Politiker) (1750–1842), schottischer Politiker
 John Balfour, 1. Baron Kinross (1837–1905), schottischer Jurist und Politiker
 John Balfour, 3. Baron Kinross (1904–1976), schottischer Schriftsteller
 John Balfour (Musiker), britischer Sänger 
 John Hutton Balfour (1808–1884), schottischer Botaniker